

Термінологія 
 Гора (звичайна): ～яма, ～сан, ～дзан (山).
 Гора (висока, крута): ～таке, ～даке (岳).
 Пік: ～міне (峰).
 Вулкан: ～кадзан (火山).

Список гір (понад 3000 м)

Список гір (понад 2000 м)

Посилання 
https://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/kihonjohochousa41139.html

https://web.archive.org/web/20070112073410/http://www.japangazetteer.com/index.php?item=100-list

https://www.peakbagger.com/Default.aspx